

Patronyme 

 Auguste-Félix de Joncières (1811-1895), avocat et journaliste français ;
 Victorin de Joncières (1839-1903), fils du précédent, compositeur et critique musical français ;
 Léonce de Joncières (1871-1952), fils du précédent, peintre français ;
 André de Joncières (1872-1920), frère du précédent, éditeur de presse et homme d'affaires.

Autres 
 Arrêt Joncières-Delamarre, arrêt de la Cour de cassation française.